

Прізвище 
 Мінна Лакс (нім. Minna Lachs; *10 липня 1907, Теребовля — †22 червня 1993, Відень) — австрійська германістка, педагог і письменниця.
 Йона Лакс (івр. יונה לקס‎; уроджена Йона Фукс (пол. Jona Fuchs); нар. 1930) — єврейка, яка пережила Голокост; жертва експериментів Йозефа Менґеле у концтаборі.
 Генрієтта Лакс (1920 —1951) — громадянка Сполучених Штатів, клітини якої стали матеріалом для першої безсмертної лінії клітин.
 Манфред Лакс (нім. Manfred Lachs; 21 квітня 1914, Станиславів — 14 січня 1993, Гаага) — польський дипломат і юрист.

Лакс, Де-Лакс (англ. Des Lacs) — місто в окрузі Ворд штату Північна Дакота.

Лакс, Префектура Лакс (фр. Prefecture Lacs) — одна із 7 префектур у складі регіону Марітіме Тоголезької республіки

Лакс — громада в кантоні Вале